Die Faxe Kondi Ligaen 1996/97 war die siebte Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 28. Juli 1996 und endete am 15. Juni 1997. Titelverteidiger war Brøndby IF.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten insgesamt 17 Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen insgesamt 16 Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97